ПСН — трёхбуквенная аббревиатура.
 Псн. или Псн — песнь песней — книга Библии. См. также Сокращения в Библии.
 ПСН — панель собственных нужд (ТЭЦ)
 ПСН — переключатель ступеней напряжения (в дуговой сталеплавильной печи)
 ПСН — плот спасательный надувной, например: ПСН-1
 ПСН — пограничный сторожевой корабль
 ПСН — помещение свободного назначения
 ПСН — преобразователь собственных нужд, преобразователь питания собственных нужд
 ПСН — приёмник скоростного напора в авиа. Источник: техническое описание л-410
 ПСН — прореживатель сахарной свёклы (свекловичный) навесной
 ПСН — пункт сдачи нефти
 ПСН — пункт снабжения
 ПСН — параметрический стабилизатор напряжения
 ПСН — подразделение специального назначения
 ПСН — принцип самосогласованности Новикова
 ПСН — патентная система налогообложения